Анна Кетрін Грін — американська поетеса
 Браян Грін — американський фізик-теоретик
 Давид Йосеф Грін, більш відомий як Давид Бен-Гуріон — ізраїльський політичний і державний діяч, великий діяч сіонізму.
 Генрі Грін — англійський дворянин, депутат палати громад, один з трьох постійних радників короля Річарда II.
 Джордж Грін — англійський математик
 Джуліан Грін — німецький і американський футболіст
 Дреймонд Грін — американський баскетболіст, форвард
 Ернест Грін — американський музикант
 Ева Грін — французька акторка
 Ей Сі Грін — американський баскетболіст, форвард
 Енді Грін — американський хокеїст
 Енді Грін (пілот) (народ. 1962) — англійський пілот і автогонщик надзвукового автомобіля Thrust SSC і Bloodhound SSC.
 Кен Грін (1924—2001) — англійський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Майк Грін — канадський хокеїст
 Маріка Грін — французька і шведська акторка
 Метт Грін — американський хокеїст
 Олександр Грін — російський письменник.
 Пилип Грін (1922—1994) — український письменник, громадський діяч, журналіст
 Ред Грін — канадський хокеїст
 Рік Грін — канадський хокеїст
 Роберт Грін — англійський футболіст, воротар
 Саймон Грін — британський музикант, відоміший як Bonobo
 Саймон Грін — англійський письменник
 Тед Грін — канадський хокеїст
 Томмі Грін (1894-1975) - британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1932).
 Чарлз М. Грін — головний герой шоу на YouTube
 Чарльз Грін (1945) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1968).

Див. також 
 
Англійські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища